Дивандере́ () — одна из 9 областей (шахрестанов) иранской провинции Курдистан. Административный центр — город Дивандере.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Карафту (بخش کرفتو)
 Сараль (بخش سارال)
Население области на 2006 год составляло 82 628 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Курдистана